Far Cry — це серія відеоігор шутера від першої особи.

Far Cry може також посилатися на:
 Far Cry (відеогра) — перша відеогра в серії.
 Фар Край (фільм) — німецький фільм 2008 року, знятий за мотивами відеогри Far Cry.